Conky — программа для системного мониторинга под X Window System. Она поддерживает POSIX-системы, включая GNU/Linux и FreeBSD. Это свободная программа, код основанный на torsmo распространяется под лицензией BSD, новый код распространяется под GPL 3.0. Conky имеет большое количество настроек и может отслеживать многие показатели системы: CPU, память, swap, размеры дисков, температуру, скорость закачки и загрузки, системные сообщения и многое другое.

Conky является форком программы torsmo, системного монитора, который больше не развивается.

Настройка 
Conky настраивается при помощи редактирования пользовательского конфигурационного файла ~/.conkyrc. Если пользовательского файла нет, то используется файл конфигурации по умолчанию: /etc/conky/conky.conf.
Конфигурационный файл содержит параметры настройки программы, а также основные инструкции для вывода и оформления информации в специальном формате. Поддержка скриптов позволяет настроить программу под любые задачи, из-за чего является популярным решением у IT-специалистов.

См. также 

 GKrellM

Литература

Примечания

Ссылки 
 Conky на Freshmeat
 #conky IRC канал на freenode
 Обзорная статья «Системный монитор Conky: простота и мощь» (с примером конфига и скриншота).
 Conky - мощный и легко настраиваемый системный монитор
 Установка, готовый файл конфигурации (с примерами конфигурации, скриншотами и прочим).
 Порт Conky для Android (Conky для Android).

Программное обеспечение с лицензией BSD
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение, программируемое с помощью Lua